Појам Виста може да се односи на:
Виста (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
Виндоуз виста, оперативни систем